

Краснознаменська сільська рада — сільське поселення, Кур'їнський район, Алтайський край
 Краснознаменська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область

Краснознаменська сільська рада — колишня назва Сергіївської сільської ради Гадяцького району Полтавської області